The Last Cigarette – cortometraggio del 1917 diretto da George Bronson Howard
The Last Cigarette – cortometraggio del 2007 diretto da Samantha McGovern